Чемпионат Нидерландов по футболу 1960—1961 является пятым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В шестой раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 1083 гола (в среднем 3,53 гола за игру). Чемпионат стартовал 21 августа 1960 года и закончился 4 июня 1961 года.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов 1960—1961 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1960/1961
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1960 году
Спорт в Нидерландах в 1961 году